Turbo (cognomen), een Romeins cognomen
Turbo (Antioquia), een gemeente in Colombia
Turbocompressor, een door de uitlaatgassen van een verbrandingsmotor aangedreven compressor
Turbolader, een door de uitlaatgassen van een verbrandingsmotor aangedreven compressor
Turbo (uitdrukking), een uitdrukking uit de jaren tachtig
Turbo (band), een Nederlandse band
Turbo (belegging), een beursbelegging met een hefboomwerking
Turbo (film), een animatiefilm uit 2013
Turbo (Judas Priest), een album van de Britse band Judas Priest
Turbo (merk), merk (waterpolo)zwembroeken
Turbo (weekdier), een geslacht van slakken
Turbo McKwek, een tekenfilm- en stripfiguur van Disney
New Kids Turbo, een film uit 2010 van de New Kids
Turbo (New Kids), een lied uit de soundtrack van deze film
Turbo (album)